Anarkismo.net est un portail Internet anarchiste lancé le . En , 20 organisations nationales et groupes locaux y étaient affiliés, dans 14 pays, sur quatre continents.

Idéologie 

Les organisations qui se retrouvent autour d’Anarkismo.net s’accordent sur une déclaration de principes qui revendique l’héritage croisé du plateformisme, et de ce que les latino-américains nomment l’especifismo. 

Cette déclaration de principes comprend six point fondamentaux :
 la lutte des classes comme moteur de la transformation sociale;
 la nécessité d’une organisation communiste libertaire pour défendre une orientation révolutionnaire anti-étatiste et autogestionnaire;
 l’action syndicaliste comme moyen d’intervention de masse;
 la lutte contre toutes les oppressions spécifiques: le patriarcat, le racisme, l’homophobie, la religion, etc. qui ne disparaîtront pas avec le capitalisme et nécessitent un combat en propre;
 l’opposition à l’impérialisme non sur des bases nationalistes, mais anticapitalistes et internationalistes. 
 le besoin, à terme, d’une fédération internationale du mouvement communiste libertaire.

Activité 

Les organisations européennes du réseau Anarkismo ont organisé des rencontres en  à Paris et en  à Londres. 

Des campagnes politiques multilingues ont été menées en 2011 (pour la liberté de circulation des travailleurs migrants) et en 2012 (contre le paiement de la dette publique).

Depuis son ouverture, Anarkismo.net a publié  articles en plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien, le portugais, le turc, le grec, le norvégien, le danois, le néerlandais, l’arabe, le polonais, l’allemand, le créole (haïtien), le kurde, le catalan et le chinois ; ainsi que l’espéranto (le mot "anarkismo" est issu de cette langue).

En France, les deux organisations affiliées au réseau Anarkismo étaient Alternative libertaire et la CGA. Ces deux organisations ont fusionné en  pour fonder l'Union Communiste Libertaire, affiliée au réseau Anarkismo.<

Notes et références

Articles connexes 
 Internationale des fédérations anarchistes
 Liste d'organisations anarchistes

Liens externes 
 
 Liste complète des organisations adhérentes

Organisation anarchiste internationale
Site web politique
Organisme fondé en 2005
Organisation plateformiste
Plateformisme
Site web multilingue
Site web d'actualité
Site web sans publicité
Site web communiste